IHA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Niihama (Giappone)